Cymopterus bulbosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Aven Nelson. Cymopterus bulbosus ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
bulbosus